Personen met de achternaam Abe
Atsushi Abe, Japans stemacteur
Ichiro Abe, Japans judoka
Keiko Abe, Japanse componiste en marimbabespeelster
Kobo Abe,  Japans schrijver, fotograaf, en uitvinder
Komei Abe, Japans componist, dirigent, cellist en klarinettist
Masao Abe, Japans boeddhistisch filosoof en professor
Norifumi Abe, Japans motorcoureur
Ryotaro Abe, Japans componist en muziekpedagoog
Shinzo Abe, Japans politicus en premier
Shohei Abe, Japans voetballer
Teruo Abe, Japans voetballer
Tokiharu Abe, Japans ichtyoloog
Tomoe Abe, Japans marathonloopster en ultraloopster
Toshiyuki Abe, Japans voetballer
Yoshinori Abe, Japans voetballer
Yoshiro Abe, Japans voetballer
Yoshiyuki Abe, Japans wielrenner
Yuki Abe, Japans voetballer
Yuta Abe, Japans voetballer
Yutaro Abe, Japans voetballer

Transport
ABE, stationscode voor Station Aber in Caerphilly in Wales

Voornaam
Abe (voornaam), jongensnaam
 Abe (Oddworld), personage uit de Oddworld-serie

Entertainment
Abe (2019), Amerikaanse film uit 2019

Zie ook
Abé, taal uit Ivoorkust